

Cinema
 Yoda – personaggio immaginario della saga fantascientifica di Guerre stellari

Persone
 Abdoul Karim Yoda – calciatore francese
 Norimoto Yoda – giocatore di go giapponese
 Yuichi Yoda – ex calciatore giapponese